Matthew Gilroy, dit Matt Gilroy, (né le  à North Bellmore dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur.

Biographie 

Il a joué au niveau universitaire avec les Terriers de l'Université de Boston dans la National Collegiate Athletic Association de 2005 à 2009. À sa dernière saison, en 2008-2009, il remporte le trophée Hobey Baker remis au meilleur joueur du championnat NCAA de hockey sur glace.

En 2009-2010, il joue sa première saison  avec les Rangers de New York dans la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || Stars de Walpole || EJHL || 55 || 24 || 29 || 53 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Terriers de Boston || NCAA || 36 || 2 || 6 || 8 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Terriers de Boston || NCAA || 39 || 9 || 17 || 26 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Terriers de Boston || NCAA || 40 || 6 || 15 || 21 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Terriers de Boston || NCAA || 45 || 8 || 29 || 37 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Rangers de New York || LNH || 69 || 4 || 11 || 15 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 5 || 0 || 4 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Rangers de New York || LNH || 58 || 3 || 8 || 11 || 14 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2011-2012 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 53|| 2|| 15|| 17|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 14|| 1|| 2|| 3|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2012-2013 || Whale du Connecticut || LAH || 34 || 6 || 9 || 15 || 14 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013 || Rangers de New York || LNH || 15 || 0 || 0 || 0 || 6 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2013-2014|| Panthers de la Floride || LNH || 16|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Rampage de San Antonio || LAH || 41|| 10|| 11|| 21|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Atlant Mytichtchi || KHL || 60|| 9|| 24|| 33|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Spartak Moscou || KHL || 49 || 6 || 9 || 15 || 12 || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || HK Spartak Moscou || KHL || 57 || 7 || 31 || 38 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Jokerit Helsinki || KHL || 55 ||7 ||	20 || 	27 ||	10 ||	9 ||	1 ||	10 || 11 ||4
|-
| 2018-2019 || SC Rapperswil-Jona || LNA || 13 ||1 || 3 || 4 || 2 || - || - || - || - || -

| 225 || 11 || 37 || 48 || 67 || 8 || 1 || 0 || 1 || 2

Internationales 

|2010 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 6 || 3 || 1 || 4 || 0 || align="left"| 
|-
| 2018 || align=left| États-Unis || align=left|Jeux olympiques || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left| place

Notes et références 

Naissance en juillet 1984
Naissance dans le comté de Nassau (New York)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur du Rampage de San Antonio
Gagnant du trophée Hobey-Baker
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers